Haruna (schip, 1915), Kongo-klasse slagschip van de Keizerlijke Japanse Marine
 Haruna (berg), berg in de Gunma (prefectuur)
 Haruna (Takasaki), voormalige gemeente in de prefectuur Gunma
 Haruna Babangida, Nigeriaans voetballer, 
 Haruna Miyake, Japanse componiste, muziekpedagoge en pianiste
 Haruna Hosoya, Japanse triatlete uit Gamagori
 Lukman Haruna, Nigeriaans voetballer